Mangpor Chonthicha (), de son vrai nom est une chanteuse pop thaïlandaise

Discographie 
 Sao Sip Hok (สาว 16)
 Noo Kluay Tukkae (หนูกลัวตุ๊กแก)
 Tam Ha Som Chai (ตามหาสมชาย)
 Nang Sao Nanzee (นางสาวแนนซี่)
 Mae Kruay Hua Khai (แม่ครัวหัวไข่)
 Mang Poe Loe Rak (แมงปอล้อรัก)
 Tha Rak (ท้ารัก)
 Jhonny Thee Rak (จอห์นนี่ที่รัก)
 Rued Kha (เริ่ดค่ะ)

Notes et références

Liens externes 

Chanteuse thaïlandaise
Naissance en mai 1983
Naissance dans la province de Khon Kaen